Тарбальджей — село в Кыринском районе Забайкальского края России. Административный центр сельского поселения «Тарбальджейское».

География 
Село находится в восточной части района, на левом берегу реки Хурул-Тыкэн (бассейн реки Кыры), при автодороге , на расстоянии примерно 40 километров (по прямой) к северо-востоку от села Кыра. Абсолютная высота — 909 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой и относительно жарим и влажным летом. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 12 — 18 °С. Средняя температура самого холодного месяца (января) — −22 — −24 °С Годовое количество осадков — около 350 мм.
Часовой пояс

История 
Основано в 1909 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50,2 %, женщины — соответственно 49,8 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 53 % из 453 чел., русские — 42 %.

Инфраструктура 
В селе функционируют основная общеобразовательная школа, детский сад, дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт.

Улицы 
Уличная сеть села состоит из четырёх улиц.

Примечания 

Населённые пункты Кыринского района